Оне́-ан-Базуа́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Ньєвр. Населення —  осіб (2011), 229 осіб (2016).

Муніципалітет розташований на відстані близько 220 км на південний схід від Парижа, 105 км на захід від Діжона, 45 км на схід від Невера.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 150 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 282,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 [ Розташування муніципалітету Оне-ан-Базуа на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ньєвр

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ньєвр